Schloss Lohe steht für:

 Schloss Lohe (Schlesien), Schloss in Ślęza (Lohe), Niederschlesien
 Haus Lohe, denkmalgeschütztes Profangebäude in Werl-Westönnen im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen)